Johann Scheibler ist der Name folgender Personen:

* Johann Scheibler (Politiker) (* 1927), deutscher Politiker (DBD)

Siehe auch:
 Johannes Scheibler (1628–1689), deutscher Geistlicher